Acer (botânica) — gênero botânico
Acer (empresa) — fabricante taiwanesa de computadores

Desambiguações de vegetais
Desambiguações de tecnologia